Nirei Fukuzumi (jap. , Fukuzumi Nirei; * 24. Januar 1997) ist ein japanischer Automobilrennfahrer. Er startet 2018 in der FIA-Formel-2-Meisterschaft und der Super Formula.

Karriere 
Fukuzumi begann seine Motorsportkarriere 2010 im Kartsport, in dem er bis 2013 aktiv blieb. 2014 debütierte er im Formelsport und gewann auf Anhieb die japanische Formel-4-West-Meisterschaft. 2015 wurde Fukuzumi von Honda unter Vertrag genommen und erhielt ein Cockpit bei deren Rennstall HFDP Racing in der japanischen Formel-3-Meisterschaft. Bei der zweiten Veranstaltung in Motegi führte er jede Runde an und gewann damit beide Rennen. Er schloss die Saison auf dem vierten Rang ab. Darüber hinaus absolvierte er für das Autobacs Racing Team Aguri einen Gaststart in der Super GT und nahm damit erstmals an einem GT-Rennen teil.

2016 wechselte Fukuzumi mit Unterstützung von Honda nach Europa in die GP3-Serie zu ART Grand Prix. Er stand dreimal auf dem Podium, wobei ein zweiter Platz sein bestes Ergebnis war. In der Fahrerwertung wurde er Siebter, während sein Teamkollege Charles Leclerc den Gesamtsieg holte. Für die GP3-Serie 2017 blieb Fukuzumi bei ART Grand Prix. Im Saisonverlauf gewann er zwei Rennen und wurde in der Gesamtwertung der Meisterschaft mit 134 Punkten Dritter.

2018 trat Fukuzumi mit BWT Arden in der FIA-Formel-2-Meisterschaft an, hier belegte er am Saisonende den 17. Platz. Parallel dazu startete er in der japanischen Super Formula, in der er auch 2019 an den Start gehen wird.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der japanischen Formel-3-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der GP3-Serie

Einzelergebnisse in der FIA-Formel-2-Meisterschaft

Weblinks

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Japan)
Japaner
Geboren 1997
Mann